Gessa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gessa (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Cecilia Gessa (* 1977), spanische Schauspielerin, Autorin und ehemalige Pornodarstellerin